William Logan (ciclista) (Hackettstown, 1902 – Belleville, 2002), ciclista estatunidenc
 Willy Logan (Saint John, 1907 - Sackville, 1955), patinador canadenc